Чехи може бити:

 Чехи (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Чехи (Нове Замки), насељено мјесто у округу Нове Замки, Њитрански крај, Словачка Република